Serpentin steht für:

 Serpentin (Alkaloid), ein Rauvolfia-Alkaloid, eine chemische Substanz
 Serpentingruppe, eine mineralogische Gruppe von Schichtsilikaten
 Serpentintanz, ein Tanz, bei dem Bilder auf die Kleidung projiziert werden
 Zöblitzer Serpentin, das im Kunsthandwerk vor allem in der Barockzeit zu Gefäßen und Architekturteilen verarbeitete Mineral

Siehe auch:

 Serpentine (Begriffsklärung)
 Serpentinit